Александр Александрович Каменев (1877 год, деревня Дьяконово Грязовецкий уезд, Вологодская губерния — 2 июля 1918 года, Кемь) — участник революционного движения, большевик, организатор советской власти в Карелии.

Биография 
Родился в семье крестьян. В 1906 году был выслан в село Шуерецкое за революционную пропаганду среди крестьян и участие в аграрных волнениях. После окончания срока ссылки с 1909 года жил в селе Сумский Посад, заведовал библиотекой, занимался журналистикой.

Статьи и корреспонденции Александра Камненева публиковались в таких газетак, как «Архангельские губернские ведомости», «Архангельск» и других. В 1910 году стал секретарём Поморского отделения Архангельского общества изучения Русского Севера.

В 1917 году вступил в РСДРП(б), стал инициатором создания сельского Совета и союза рыбаков в Сумском Посаде. С декабря 1917 ― председатель Совета крестьянских и солдатских депутатов Поморского района. С марта 1918 заместитель председателя Кемского уездисполкома.

Одновременно был уездным комиссаром труда, а затем ― юстиции. Расстрелян интервентами Антанты в день захвата города Кемь.

Библиография 
 Балагуров Я. А. Борьба за Советы в Карельском Поморье. Петрозаводск, 1973
 Верхоглядов В. Публицист и организатор // Север. 1987. № 11
 Шумилов М. И. За счастье народное. Петрозаводск, 1987.

Большевики
Расстрелянные в РСФСР
Умершие в Кеми (Россия)